

События 
 Окончание правления IV Вавилонской династии (II династия Иссина) Нинурта-надин-шуми и начало правления Навуходоносора I (Набу-кудурри-уцур I).
 В войне с эламским царём Шилхак-Иншушинаком Нинурта-надин-шуми потерпел поражение и, по-видимому, попал в плен к эламитам, так как на это указывает одна из надписей его преемника Навуходоносора I.

Астрономические события 
 28 мая — полное солнечное затмение, 43-е затмение двадцать девятого Сароса. Область наилучшей его видимости попадало в экваториальные и тропические широты южного полушария
 21 ноября — кольцеобразное солнечное затмение, 45-е затмение тридцать четвёртого Сароса. Область наилучшей его видимости попадало в экваториальные и тропические широты южного полушария.

Скончались 
 Брут Троянский — потомок мифического троянского героя Энея Пелея.

См. также

Примечания